Лучший вратарь мира по версии МФФИИС () — ежегодная награда, присуждаемая лучшему вратарю года в мире. Награда была впервые вручена в 1987 году по результатам опроса Международной федерацией футбольной истории и статистики (МФФИИС). С 1996 года победитель стал определяться по результатам голосования среди членов МФФИИС, а также экспертов из 89 стран на шести континентах. Текущий обладатель награды — вратарь ФК «Бавария» Мануэль Нойер. Рекордсменами по выигранным титулам являются Мануэль Нойер, Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон, которые получили эту награду 5 раз. Трёхкратными обладателями награды являются: Вальтер Дзенга, Хосе Луис Чилаверт и Оливер Кан. Помимо этого был проведён опрос на номинацию Лучший вратарь XX века, победителем которой стал бывший игрок «Динамо Москва» и сборной СССР — Лев Яшин, который обошел в голосовании английского вратаря Гордона Бэнкса на 285 голосов.

Список победителей

Лучший вратарь XX века

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные награды